WTA:

 Женская теннисная ассоциация ()
 Всемирная Ассоциация Трансгуманистов ()
 WTA 125K series — второй уровень профессиональных женских теннисных турниров, проводимых Женской теннисной ассоциацией (WTA).
 WTA 1-я категория — категория теннисных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA).
 WTA 2-я категория — категория теннисных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в период с 1988 по 2008 год.
 WTA 3-я категория — категория теннисных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в период с 1988 по 2008 год.
 WTA 4-я категория — категория теннисных турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в период с 1988 по 2008 год.